Riza Hawkeye est un personnage du manga Fullmetal Alchemist. 

Elle est le bras droit de l'Alchimiste de Flamme (Flame Alchemist), Roy Mustang, et son premier lieutenant. C'est une fine gâchette, experte en armes à feu (ce qui lui sert bien pour apprendre l'obéissance à son chien), qui n'a pas peur de tuer lorsque la vie de son colonel en dépend. C'est l'une des personnes les plus proches de Roy et derrière son air impassible se cachent son respect et son attachement pour lui.

Manga 

Riza n'est autre que la fille du maître en alchimie de Mustang qui, au moment de sa mort, a confié la garde et la sécurité de la jeune Riza au futur alchimiste de flamme. Cependant, la situation dans laquelle elle se trouve est paradoxale. En effet, elle protège le colonel pour l'aider à atteindre ses objectifs mais il lui a demandé de le tuer s'il venait à franchir certaines limites.

Un grand tatouage lui recouvre la majeure partie du dos. Il y est inscrit les notes sur l'alchimie incandescente ultime que son père n'a pas eu le temps de confier à son disciple. Riza les confiera à Mustang, ce qui lui permettra de devenir l'Alchimiste de Flamme. À la suite de la guerre d'Ishval où elle a participé en tant que sniper, elle demanda à Mustang de brûler le tatouage, ce qu'il fit en partie, non seulement pour éviter l'apparition d'un nouvel Alchimiste de Flamme mais également pour « s'émanciper de son père et de l'alchimie pour devenir une femme libre ». Comme Mustang, Armstrong et Maes Hughes, elle a donc participé à la guerre d'Ishval et, comme les précédents, a dû tuer de nombreux Ishvals, ce qui continue encore à la marquer tant dans l'esprit que dans sa chair, ce que représente sa cicatrice.

Si au début, elle n'a qu'une importance mineure, elle en prend de plus en plus au fur et à mesure que la série avance. Elle est souvent utilisée par Mustang pour les tâches les plus secrètes, preuve que la confiance qu'ils se vouent est parfaite. D'ailleurs, Roy et elle partagent une espèce d'amour platonique l'un pour l'autre. Ceci se vérifie plusieurs fois, en particulier quand Riza devient folle de rage puis tombe en larmes quand Lust lui apprend qu'elle aurait tuée le colonel.

À la suite de la révélation de l’identité du Führer King Bradley , elle est nommée sa secrétaire personnelle, probablement pour faire d’elle un levier de pression sur Mustang. C'est elle qui découvrira l'identité de Pride, l'homonculus originel et le transmettra à Mustang dans un message codé (chapitre 74). Pride garde un œil attentif sur elle depuis qu'elle a refusé de se rallier aux Homunculus.

C'est elle qui empêchera Mustang de sombrer dans une folie meurtrière quand il s'en prend à Envy, assassin de Hughes.
 
Riza possède un petit chien nommé Black Hayate (nom jugé ridicule par Mustang ). Il sert au début de ressort comique lors des sketchs de fins de tomes. Par la suite on le voit régulièrement au côté de Riza, il la sauve même d'une attaque de Gluttony.

Anime 

Son rôle est très proche dans l'anime par rapport au manga.

Elle accompagnera Mustang lors de l'assassinat du généralissime. 

Dans le film Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa qui se déroule deux ans plus tard, elle défend le parlement d’Amestris contre les envahisseurs d’outre-monde tout en attendant impatiemment, comme ses autres collègues, que Mustang sorte de sa léthargie et reprenne sa place de droit dans l’armée.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Militaire de fiction
As de la gâchette de fiction